Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Flora :
 le , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 32 canons lancé en 1756 sous le nom de Vestale et capturé en 1761 par le .
 le , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 36 canons lancé en 1780 et échoué en 1809 ;
 le , un vaisseau de ligne de cinquième rang de 44 canons lancé en 1844 et vendu en 1891 ;
 le , un croiseur de classe Astraea lancé en 1893, renommé TS Indus II en 1915 et vendu en 1922 ;
 le , une canonnière de classe Ant lancée en 1879 sous le nom de , renommé  en 1923 puis  en 1933 et vendue en 1937.

Flora